La tortura è un metodo di coercizione fisica o psicologica, il termine può significare anche:

Cinema 
 Tortura (Inside the Walls of Folsom Prison) – film del 1951 diretto da Crane Wilbur
 Tortura (Gloria mundi) – film del 1976 diretto da Nikos Papatakis
 Tortura  – film del 2008 diretto da Michael Effenberger e Marcel Walz

Diritto 
 Tortura – delitto previsto dal codice penale italiano

Musica 
 La tortura  – canzone di Shakira del 2005